Lubuk Baru (Padang Hulu), een plaats in Indonesië
Lubuk Baru (Sosoh Buay Rayap), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing